Цар може да се отнася до:

 цар, монаршеска титла. Етимологията на титлата се свързва с титлата на римския император, наричан цезар (Caesar). Това е най-високата титла в йерархията на владетелите.(титулът цар може да е свързан и с шумерската титла САР със значение владетел на владетелите)
 цар (шахмат), най-важната фигура в шахмата. След като царят бъде матиран, играта свършва. Той може да се движи във всички посоки, но само по едно поле. Изключение се прави само при рокадата, когато един от топовете се придвижва към царя, а царят го прескача.
 Цар: Тежестта на короната, българска компютърна игра, която проби на световния пазар.

Абревиатурата ЦАР може да се отнася до:
 Централноафриканска република - държава, намираща се в Централна Африка, със столица - Банги.